Minerva steht für:

 Minerva, eine römische Göttin
 Minerva (Gymnasium), Mädchengymnasium in Prag
 Minerva 93 Berlin, Berliner Fußballverein
 Minerva zu den drei Palmen, Freimaurerloge in Leipzig
 (93) Minerva, ein Asteroid des Hauptgürtels
 FK Minerva Halle, ehemaliger Fußballverein aus Halle (Saale)
 Republik Minerva, ehemalige Mikronation im Pazifik
 eine private Schule der Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz

Computer und Wissenschaft:
 Minerva (Raumfahrtmission), Raumfahrtmission der Europäischen Weltraumorganisation (ESA)
 Micro/Nano Experimental Robot Vehicle for Asteroid, japanischer Weltraum-Rover
 MINERvA, Neutrino-Experiment am Fermilab in den USA
 MINERVA, europäisches Digitalisierungsprojekt
 MINERVA 2, ein Globales Gedächtnismodell
 Minerva-Projekt, Projekt des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie zum Bau eines Zyklotrons im 2. Weltkrieg
 Minerva Stiftung, Stiftung für Wissenschaftskooperation zwischen Deutschland und Israel

Geografische Objekte:
 Minerva (Iowa), im Marshall County
 Minerva (Kentucky), im Mason County
 Minerva (Nevada), im White Pine County
 Minerva (New York), im Essex County
 Minerva (Ohio), im Carroll County
 Minerva (Oregon), im Lane County
 Minerva (Texas), im Milam County
 Minerva (West Virginia), im Lincoln County
 Minerva Junction, Ohio
 Minerva Park, Ohio
 Minerva Plantation, Louisiana
 Minerva-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Minerva-Riffe, zwei Korallenriffe in Tonga
 Minerva Rocks, Gruppe von Klippenfelsen im Palmer-Archipel, Antarktis
 Villa Minerva, Villa in Radebeul, Sachsen
 Haus Minerva, späthistoristisches Altstadthaus und Baudenkmal in Konstanz, Baden-Württemberg
 Lake Minerva, See in der Region Southland, Neuseeland

Personen:
 Francesco Minerva (1904–2004), italienischer Geistlicher, Bischof und Erzbischof von Lecce

Schiffe:
 Minerva (Schiff, 1834), erstes Dampfschiff auf dem Zürichsee
 Minerva (Schiff, 1996), Kreuzfahrtschiff
 Minerva (M 2663), Küstenwachboot der Frauenlob-Klasse, siehe Kalev (M414)
 Minerva-Klasse, mehrere Schiffsklassen dieses Namens
 SH Minerva, ein Schiff der Vega-Klasse

Warenzeichen, Produkt- und Firmennamen:
 Deckname der Firma Crypto AG in der Operation Rubikon
 Minerva Publikation Saur, München, siehe K. G. Saur Verlag
 Minerva-Verlag, deutscher Buchverlag
 Minerva Press, englischer Buchverlag, siehe William Lane (Verleger)#Minerva Press
 Minerva (Radio, Wien), österreichischer Radiohersteller
 Minerva (Radio, Berlin), deutscher Radiohersteller
 Minerva (Fernseher), Markenname für Fernsehgeräte
 Minerva (Uhrenmanufaktur), Schweizer Uhrenhersteller
 Minerva-Hütte, deutsches Eisenwerk, siehe Isselburger Hütte
 ein Warenzeichen für Celluloid-Puppen der Firma Buschow & Beck, siehe Buschow & Beck #Warenzeichen
 Minerva Marine, griechische Reederei
 Minerva Motors, belgischer Fahrrad-, Motorrad- und Autohersteller (1903–1956)
 Minerva Movietone, indische Filmproduktionsgesellschaft (1936–1960)
 Minervaschacht, ehemaliges Braunkohlenwerk bei Most in Tschechien
 Minerva-Tonfilm, deutsche Filmproduktionsgesellschaft (1934–1939)
 Minerva (Zeitschrift), Journal für Geschichte, Politik und Literatur (1792–1858)
 Minerva (Zeitschrift Wissenschaftsgeschichte), Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte (seit 1962)

Siehe auch:
 Minerva Township
 Minerve (Begriffsklärung)